Lipe est un toponyme qui peut désigner :

En  :
  Lipe, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.

En  :
Lipe, une localité située sur le territoire de la Ville de Smederevo, district de Podunavlje ;
Lipe, un village situé dans la municipalité de Žagubica, district de Braničevo.

Voir aussi 
 Lipe, surnom d'un joueur brésilien de volley-ball.